Siège de Stralsund, du 10 au  pendant la guerre de Scanie,
 Siège de Stralsund, du 1711 au  pendant la grande guerre du Nord,
 Siège de Stralsund, du 30 janvier au  pendant la campagne de Prusse et de Pologne.